Dora Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Dora Lake (British Columbia)
 Dora Lake (Cochrane District, Ontario)
 Dora Lake (Kenora District, Ontario)
 Dora Lake (Parry Sound District, Ontario)
 Dora Lake (Thunder Bay District, Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Dora Lake (Alaska)
 Dora Lake (See, Minnesota)

Des Weiteren ist Dora Lake (Minnesota) ein Ort am gleichnamigen See in den Vereinigten Staaten.

Siehe auch:
 Doré Lake
 Lake Dora